Andršt je příjmení, jež nosí více osobností:

 Boris Andršt (1928–2014) – člen partyzánského oddílu, vězeň nacistických koncentračních táborů, oftalmolog v USA
 František Andršt (1897–1941) – úředník, sociálně demokratický odborový pracovník, účastník druhého odboje popravený gestapem
 Luboš Andršt (1948–2021) – bluesový, jazzový, jazzrockový a artrockový kytarista, skladatel a pedagog
 Zdeněk Andršt (1912–1985) – hokejista, trenér a předseda Československého svazu ledního hokeje

Podobné příjmení 
 Andrš